Arroyo Riachuelo puede referirse a:
 Arroyo Riachuelo (Argentina), en la provincia de Corrientes;
 Arroyo Riachuelo (Uruguay).